Појам Роберт II може да се односи на:

 Роберт II Нормандијски
 Робер II (краљ Француске), краљ Француске
 Роберт II од Дреа, гроф од Дреа
 Роберт II Стјуарт, краљ Шкотске
 Роберт II Бургундијски